Robert Chambers peut désigner :
 Robert Chambers (1802-1871), écrivain et naturaliste écossais ;
 Robert W. Chambers (1865-1933), écrivain américain ;
 Robert G. Chambers (1924-2016), physicien anglais, spécialiste de la supraconductivité ;
 Robert Chambers, écrivain américain de romans policiers ;
 Robert Chambers, homme politique québécois ;
  (1831-1868), rameur « champion du monde ».